

Patronyme
 Jean Lacave-Laplagne, (1795-1849), fut un magistrat à la Cour des comptes et homme politique français.
 Louis Lacave-Laplagne, (1835-1902), fut un homme politique français.
 Paul Lacave-Laplagne-Barris, (1881-1982), fut un industriel et homme politique français.
 Raymond Lacave-Laplagne, (1786-1857), fut un magistrat français.

Homonymie
Homonymie de patronyme